DRP – Niemiecka Partia Rzeszy
 DRP – Niemiecka Partia Prawicowa
 DRP – Planowanie zapotrzebowania dystrybucji
 DRP – Dywizjon Rozpoznania Powietrznego